Charles Gore (1729-1807) est un artiste britannique.
 Charles Gore (1793-1869) est un général britannique.
 Charles Gore (1853-1932) est un évêque britannique.